Сынково — название населённых пунктов в России:

 Сынково — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Сынково — село в Галичском районе Костромской области.
 Сынково — село в городском округе Подольск Московской области.
 Сынково — деревня в Конаковском районе Тверской области.